Křesťansko-sociální strana ( nebo , ) je název několika politických stran:

 Křesťansko-sociální unie Bavorska – politická strana v Bavorsku (1920-1925)
 Křesťansko-sociální strana (Belgie) – politická strana v Belgii
 Křesťansko-sociální strana (Belgie, zaniklá) – zaniklá politická strana v Belgii
 Křesťansko-sociální strana (Brazílie)
 Křesťansko-sociální strana (Itálie)
 Křesťansko-sociální strana (Německé císařství) – politická strana v Německu (1878-1918)
 Křesťansko-sociální strana (Nizozemsko)
 Křesťansko-sociální strana (Rakousko) – politická strana v Rakousku-Uhersku, později v Rakouské republice (1893-1933)
 Křesťansko-sociální strana (Švýcarsko) – politická strana ve Švýcarsku (1997- )
 Křesťansko-sociální strana (Venezuela)

 české země, Československo, Česko
 Československá strana křesťansko-sociální – politická strana v Československu založená roku 1929 odštěpením od ČSL
 Moravsko-slezská křesťansko-sociální strana na Moravě – česká politická strana na Moravě a v Rakouském Slezsku za Rakouska-Uherska
 Křesťansko-sociální strana v Čechách – česká politická strana v Čechách za Rakouska-Uherska
 Křesťansko-sociální strana lidová – česká politická strana v Čechách za Rakouska-Uherska
 Zemská křesťansko-socialistická strana – maďarská politická strana na Slovensku a Podkarpatské Rusi za 1. republiky
 Německá křesťansko sociální strana lidová – německá politická strana za 1. československé republiky
 Křesťanskosociální unie – politická strana v Česku existující v letech 1992-1996, vznikla odštěpením křídla okolo Josefa Bartončíka od ČSL

Politické strany